Еблаї́тська мова — вимерла семітська мова, яка вживалася в 3 тис. до н. е. в м. Ебла, нині городище Телль-Мардіх (تل مرديخ) між Алеппо та Хамою на заході сучасної Сирії. Це друга за давністю письмова семітська мова (після аккадської).

Мова відома завдяки архіву з близько 5000 глиняних табличок, записаних клинописом, що були виявлені в 1974–1976 роках під час розкопок Ебли. Першим таблички зміг перекласти Джованні Петтінато.

Еблаїтська мова, як і акадська, належить до східносемітських мов. Можливо, вона була діалектом аккадської мови досаргонівського періоду.

Література

Загальна
 John Huehnergard, Christopher Woods: Akkadian and Eblaite. In: R. Woodard (Hrsg.): The Cambridge Encyclopedia of the World’s Ancient Languages. Cambridge 2004. ISBN 0-521-56256-2
 Paolo Matthiae: Aux origines de la Syrie: Ebla retrouvée. Gallimard, Paris 1996, ISBN 2-07-053350-6
 Michael P. Streck: Eblaite and Old Akkadian. In: Stefan Weninger et al. (ed.): The Semitic Languages: An International Handbook. Berlin 2011: 340-359.
 A. Archi. 1987. "Ebla and Eblaite, " Eblaitica 1. Ed. C.H. Gordon. Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns. Pages 7-17.
 Cyrus H. Gordon. 1990. "Eblaite and Northwest Semitic, " Eblaitica 2. Ed. C.H. Gordon. Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns. Pages 127–139.
 Cyrus H. Gordon. 1997. "Amorite and Eblaite, " The Semitic Languageuages. Ed. Robert Hetzron. New York: Routledge. Pages 100–113.

Словники
 Pelio Fronzaroli: Materiali per il lessico Eblaita, 1, In: Studi Eblaiti 7, 1984, 145-190
 Pelio Fronzaroli: The Eblaitic Lexicon: Problems and Appraisal, In: P. Fronzaroli (Hrsg.), Studies on the Language of Ebla, Firenze 1984: 117-157

Граматика
 A. Archi: Prepositions at Ebla, In: Eblaitica 4, 2002: 1-21
 Bruno W. W. Dombrowski: Eblaitic. A study towards the grammar of the Semitic language used in most ancient Ebla – a demonstration of the usefulness of etymology and semantics. In: Studia Etymologica Cracoviensia. Bd. 8.  (PDF; 14,3 MB) Krakau 2003, S. 15–81
 D.O. Edzard: Zur Syntax der Ebla-Texte, In: P. Fronzaroli (Hrsg.), Studies on the Language of Ebla, Firenze 1984: 101-116
 Pelio Fronzaroli: Per una valutazione della morfologia Eblaita, In: Studi Eblaiti 5, 1982, 93-120
 Pelio Fronzaroli: Notes sur la syntaxe éblaite, in J.-M. Durand (Hrsg.), Amurru 1, Paris 1996: 125-134
 I.J. Gelb: Ebla and the Kish Civilization, In: L. Cagni (Hrsg.), La lingua di Ebla, Napoli 1981: 9-73
 M.V. Tonietti: Le système prépositionnel de l'éblaite, In: P. Fronzaroli & P. Marrassini (Hrsg.), Proceedings of the 10th Meeting of Hamito-Semitic (Afroasiatic) Linguistics, Firenze 2005: 315-332

Посилання 
 Еблаїтська мова на сайті linguistlist.org
 Eblaitica vol.2 at Google Books 
 Eblaitica vol.4 at Google Books 

Семітські мови
Стародавня Сирія
Мертві мови Азії
Мови Сирії